

Cinema e televisione 
 Il sale della terra (Salt of the Earth) – film del 1954 diretto da Herbert J. Biberman
 Il sale della terra – film per la televisione del 1965 diretto da Giacomo Colli
 Il sale della terra (The Salt of the Earth) – film del 2014 diretto da Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders

Altro 
Il sale della terra – parabola di Gesù
Il sale della terra – romanzo di Józef Wittlin del 1935
Il sale della terra – romanzo di James Lee Burke del 2013
Il sale della terra – romanzo di Jeanine Cummins del 2020
Il sale della Terra – singolo di Luciano Ligabue del 2013